Thaborkerk (Den Haag), een kerkgebouw in Scheveningen (Den Haag)
Thaborkerk (Hengelo), een kerkgebouw in het Overijsselse Hengelo
Thaborkerk (Rotterdam), een kerkgebouw in Rotterdam
Thaborkerk (Den Haag), een kerkgebouw in Vuren

Zie ook 
Taborkerk